Newton es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Newton (condado de Manitowoc, Wisconsin)
 Newton (condado de Marquette, Wisconsin)